Okręty US Navy o nazwie USS "Keokuk":

 Pierwszy "Keokuk" był eksperymentalnym okrętem pancernym. Był w służbie w 1863.
 Drugi "Keokuk" (CMC-6) był stawiaczem min. Wielokrotnie przeklasyfikowywany. Był w służbie w latach 1941-1945.
 Trzeci "Keokuk" (YTB-771) był holownikiem, który służył w rejonie Norfolk. Był w służbie od 1964.

Keokuk